Fagernes peut faire référence aux localités norvégiennes suivantes :
 Fagernes, à Narvik, comté de Nordland
 Fagernes, Nord-Aurdal, comté d'Oppland
 Fagernes, Tromsø, comté de Troms

Homonymie de toponyme